Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2010 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 
 Cette édition de l'US Open est marquée par les forfaits pour blessure du tenant du titre Juan Martín del Potro  mondial et Jo-Wilfried Tsonga  mondial.
 Mardy Fish bat Jan Hájek en lui infligeant deux 6-0 dans un match pourtant remporté en cinq sets (6-0, 3-6, 4-6, 6-0, 6-1).
 Gilles Simon devient père après son premier tour.
 Pour la deuxième fois dans l'ère Open après Roland-Garros 1998, six joueurs espagnols se retrouvent en 1/8 de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Rafael Nadal a battu son record de vitesse au service, claquant une première balle à  soit  durant son 1/8 de finale contre Feliciano López.
 Il atteint la finale sans avoir perdu le moindre set. Il a néanmoins cédé un set face à Novak Djokovic durant la finale. De plus, il n'a été breaké que 2 fois dans tout le tournoi.
 Novak Djokovic a sauvé 2 balles de match dans son match contre Roger Federer.
 Pour la troisième année consécutive, la finale se joue un lundi à cause de la pluie.
 En battant Roger Federer en 1/2 finale, Novak Djokovic redevient le dauphin de Rafael Nadal au classement ATP, au détriment du joueur suisse.
 En remportant le titre, Rafael Nadal devient le septième joueur de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière. C'est la première fois depuis le Grand Chelem réalisé par Rod Laver en 1969 qu'un joueur parvient à s'imposer dans trois majeurs consécutifs la même année. Il réalise ainsi un Petit Chelem.

Forfaits 

  Juan Martín del Potro (10, chirurgie au poignet) →  Somdev Devvarman
  Jo-Wilfried Tsonga (11, blessure au genou) →  Carlos Berlocq
  Ivo Karlović (67, chirurgie du tendon d'Achille gauche) →  Dustin Brown
  Tommy Haas (178 SR20, blessure à l'épaule) →  Dudi Sela
  Mario Ančić (470 SR65, blessure au dos) →  Tobias Kamke

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2010
Tennis aux États-Unis en 2010
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010